Mesomphix subplanus är en snäckart som först beskrevs av A. Binney 1842.  Mesomphix subplanus ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subplanus